Cetratus bezeichnet:
 Cetratus (Waffe), ein römischer Schild
 Cetratus (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Krabbenspinnen (Thomisidae)